Canada 
 Lawrenceville – villaggio del Québec
 Stati Uniti d'America
 Lawrenceville – capoluogo della Contea di Gwinnett, Georgia
 Lawrenceville – capoluogo della Contea di Lawrence, Illinois
 Lawrenceville – borough della Contea di Tioga, Pennsylvania
 Lawrenceville – città della Contea di Brunswick, Virginia
 Lawrencville – città della Contea di Mercer, New Jersey